Éléskamrai-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Éléskamrai-barlang, a Speizi 1a sz. víznyelő másik neve.
 Éléskamrai-barlang, a Speizi-barlang másik neve.